Pardey ist der Name von

 Ernst August Pardey (1736–1775), hannoverscher Pfarrer, Pastor an der Kreuz-Kirche zu Hannover und Autor
 Philip Pardey (* 1953), australischer Agrarökonom und Hochschullehrer
 Rod Pardey (1945–2020), US-amerikanischer Pokerspieler 
 Ulrich Pardey (* 1946), deutscher Philosoph, Professor für Philosophie und Autor